«Последний бриллиант» () — фильм 2014 года режиссёра Эрика Барбье. Совместное производство Франции, Бельгии и Люксембурга. Премьера фильма состоялась 25 апреля 2014 года в Лос-Анджелесе, а 30 апреля он вышел на экраны во Франции.

Сюжет 
Симон Каррера — взломщик сейфов, недавно вышедший из тюрьмы. Его друг Альбер и Франк Сцилла предлагают ему взять участие в похищении крупного бриллианта «Флорентиец» прямо с аукциона, на котором этот бриллиант собираются продать как минимум за €40 млн. Задача Симона состоит в том, чтобы сделать слепок с ключа, которым открывается витрина с бриллиантом. Ключ находится в сейфе в апартаментах ведущей аукциона Джулии Невилль, и, чтобы до него добраться, ему нужно втереться в доверие к Джулии. Несмотря на вспыхнувшие между ними чувства, Симон делает слепок и ограбление проходит строго по плану. Однако следующий этап плана — ликвидация всех его исполнителей. Симону удаётся спастись, и теперь ему предстоит выяснить, кто же был заказчиком ограбления.

В ролях 
 Иван Атталь — Симон Каррера (Фаррель)
 Беренис Бежо — Джулия Невилль
 Жан-Франсуа Стевенен — Альбер
 Антуан Баслер (Antoine Basler) — Франк Сцилла
 Жак Списсер (Jacques Spiesser) — Пьер Невилль
 Анни Корди — Инес де Буасьер
 Мишель Израэль (Michel Israël) — Жак Галле
 Шарли Дюпон (Charlie Dupont) — Михаэль Вюрст
 Даниэль Дени — Бланш де Курси
 Жене Бервутс — Филипп де Мазьер

Авторы фильма 
Фильм «Последний бриллиант» стал второй совместной работой Ивана Атталя и французского режиссёра и сценариста Эрика Барбье (Éric Barbier), первым совместным фильмом был «Змий» 2006 года.

Примечания

Ссылки 
  
 The Last Diamond  на сайте Rotten Tomatoes
 Le Dernier Diamant  на сайте AlloCiné 
 Le Dernier Diamant  на сайте premiere.fr

Фильмы Франции 2014 года
фильмы Люксембурга
Фильмы Бельгии 2014 года